Лёвшин — русская фамилия.

 Лёвшин, Алексей Ираклиевич (1798—1879) — российский государственный деятель.
 Лёвшин, Вадим Леонидович (1896—1969) — советский физик.
 Лёвшин, Василий Алексеевич (1746—1826) — тульский помещик, литератор.
 
 Лёвшин, Игорь Викторович (род. 1958) — русский поэт и прозаик.
 Лёвшин, Игорь Викторович (род. 1974) — российский гандболист.
 Саватий (Лёвшин) (в миру Степан Васильевич Лёвшин; 1824—1898) — предстоятель Древлеправославной Церкви Христовой старообрядцев.